Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (IV. Gesetzgebungsperiode). Die IV. Gesetzgebungsperiode begann am 2. Dezember 1930 und endete am 2. Mai 1934. Nach der Nationalratswahl am 9. November 1930 entfielen von 165 Mandaten 72 auf die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, 66 auf die Christlichsoziale Partei und Heimwehr, 19 auf den Nationalen Wirtschaftsblock und den Landbund und 8 auf den Heimatblock. Während der Legislaturperiode waren 199 Mandatare Mitglied des Nationalrats.

Quelle 
 Abgeordnete zum Nationalrat der IV. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

04
Nationalrat4